Příjmení Šebor nese více osobností:

 František Šebor (1838–1904) – český inženýr, podnikatel, poslanec Panské sněmovny Rakouské říšské rady
 Karel Šebor (1843–1903) – český houslista, hudební skladatel, dirigent
 Milena Šeborová (1916–2000) – česká kryptografka
 Vilém Šebor (1872–1936) – český akademický malíř a středoškolský profesor